Степанченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Степанченко, Василий Алексеевич (1914—1995) — советский авиастроитель, Герой Социалистического Труда.
 Степанченко, Виктор Григорьевич (1921—1999) — Герой Советского Союза.
 Степанченко, Сергей Юрьевич (род. 1959) — советский и российский актёр.

См. также 
 Степанчонок